Suphan ist der Name von

 Personen
 Bernhard Ludwig Suphan (1845–1911), deutscher Literaturwissenschaftler

 Örtlichkeiten
 Fluss in Zentralthailand, siehe Mae Nam Tha Chin